Бриева-де-Камерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 46,15 км². Население — 58 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Brieva

Муниципалитеты Риохи